Die Saison 2004/05 der Oberliga Hessen war die 27. Spielzeit der Fußball-Oberliga Hessen und die elfte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherte sich der 1. FC Eschborn mit acht Punkten Vorsprung auf den FSV Frankfurt. Den Eschbornern gelang damit der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga.

Die sportlichen Absteiger waren der SV 1919 Bernbach, Eintracht Wald-Michelbach und VfB Marburg. Aus den drei Staffeln der Landesliga Hessen stiegen der FSV 1926 Steinbach, SG Bruchköbel und TSG Wattenbach als jeweilige Staffelsieger sowie der FC Bayern Alzenau über die Aufstiegsrunde der Vizemeister auf.

Ab der Saison 2005/06 werden die Amateurmannschaften der Profivereine mit dem Zusatz II statt Amateure geführt.

Tabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsrunde zur Oberliga 
Für den verbleibenden freien Platz in der Oberliga spielten die drei Vizemeister der Landesliga-Staffeln eine Aufstiegsrunde. Der Gruppensieger FC Bayern Alzenau stieg direkt auf.

|}

|}

Weblinks 
 Oberliga Hessen 2004/05 bei kicker.de

2004
Fußballsaison 2004/05